Onderdistrict in Indonesië
 Minggir (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sleman van de provincie Jogjakarta, Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Minggir (Winongan), een plaats in het regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java